Mühlhan ist der Familienname folgender Personen;

 Adolf Mühlhan (1886–1956), Maler und Grafiker
 Bernhard Mühlhan (1905–1972), deutscher Pädagoge und Politiker (FDP)